Le terme « Muscle droit latéral » peut faire référence à :
 le Muscle droit latéral de l'œil ;
 le Muscle droit latéral de la tête.